Szust

 Anna Olga Szust – fikcyjna postać
 Bohdan Szust – ukraiński piłkarz